Iterlaa Avannarleq bezeichnet:
 Iterlaa Avannarleq (Bucht, Kangaatsiaq), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Iterlaa Avannarleq (Bucht, Paamiut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland